Puumalainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1966), directrice de théâtre et compositrice finlandaise
 (1900-1962), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois